Eva Friedrich (* 23. Februar 1945 in Freudenstadt) ist eine deutsche Künstlerin, Malerin, Lehrerin und Kinderbuchautorin.

Leben 
Eva Friedrich studierte zunächst an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg bei Stuttgart. Nach einer Tätigkeit als Lehrerin studierte sie von 1982 bis 1987 an der Freien Kunstakademie Nürtingen mit den Schwerpunkten Zeichnung, Keramik und Bildhauerei.

1987 übersiedelte Friedrich mit ihrer Familie nach Burgwedel. Nachdem sie 1993 aus dem Schuldienst ausgetreten war, wurde sie als freischaffende Künstlerin tätig.

1998 bis 2002 wirkte Eva Friedrich als Erste Vorsitzende des art-club Burgwedel. 2008 begann sie ihre Tätigkeit als Kinderbuchautorin. Als bildende Künstlerin wendet sie Techniken mit Farbstift, Pastellkreide, Acryl und Ton an. 2011 begann sie ihre künstlerische Beschäftigung mit Fotografie sowie Film- und Videoarbeiten.

Von 2010 bis 2019 organisierte sie unter dem Titel "meetart" jährlich eine Ausstellung professioneller Künstler zusammen mit Studenten der HBK Braunschweig im Rathaus Burgwedel - beginnend mit "I and me" - in der Regel Malerei, Grafik und Fotografie in Verbindung mit Kurzvideo und Videoinstallation, 2016 in der BBK Galerie "filmab" mit Kurzvideos unterschiedlicher Künstler.

Schriften 
 Püps, der kleine Löwe, sucht einen Spielkameraden, Bilderbuch für Vorschulkinder, Bad Mergentheim: Ascanio, 2008, ISBN 978-3-940933-22-5; Inhaltstext https://evafriedrichkunst.wordpress.com/kinderbucher/  http://d-nb.info/990809277
 ABC meiner Tiere (= Ascanio-Kinderbuch), Bad Mergentheim: Ascanio, 2008, ISBN 978-3-940933-21-8  https://evafriedrichkunst.wordpress.com/kinderbucher/  http://d-nb.info/989509354
Wenn Vögel träumen, Bad Mergentheim: Ascanio, 2010, ISBN 978-3-940933-23-2 https://evafriedrichkunst.wordpress.com/kinderbucher/ http://d-nb.info/989509354

 Schnucki erzählt, 2. Kleinauflage, [Burgwedel]: E & R Kinderbuch, 2020, ISBN 978-3-00-051646-7   http://d-nb.info/1202807119
 Rhinos Abenteuer E & R Kinderbuch 2018, 90 Seiten mit Zeichnungen und Text, Digitaldruck, 2018, DIN A4 geb., ISBN 978-3-98-216382-6

Bildbände 
 Nebel, Nebel, weißer Hauch, Eva Friedrich Fotografie, 2020, ISBN 978-3-98-216380-2
 Am Moor  Eva Friedrich Fotografie, 2021 
 Mein Garten  My Garden Mon Jardin, Eva Friedrich Fotografie, 2021 
 Schöne wilde Landschaft - Januar, Eva Friedrich Fotografie, 2021 
 Schöne wilde Landschaft - März, Eva Friedrich Fotografie, 2021 
 Herbstmorgen im Park, Eva Friedrich Fotografie, 2021 
 Bittersüß, Eva Friedrich Fotografie und Text, 2022

Veröffentlichung in Katalogen 
 Ästhetik im Alter Offenbach, 1994, Wanderausstellung (Pastellzeichnung)
 GartenLust und Leidenschaft,  2006, Landeskunstausstellung des BBK Nds, Park der Gärten/Bad Zwischenahn
 Die Rückseite des Mondes,  Zeitgleich-Zeitzeichen 2007, Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
 ART & Dialog,  Zeitgleich-Zeitzeichen 2010, Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
 Landschaft im Umbruch – Räume im Wandel,  2010, BBK Nds, Stadt Aurich
 Zeitgleich-Zeitzeichen 2014
 Postdigital - Von A nach B nach A?,  Zeitgleich-Zeitzeichen 2019

Literatur 

 Elizabeth Schwiontek (Red.): KunstKonturen – KünstlerProfile. Geschichte und Gegenwart des BBK Niedersachsen, hrsg. vom Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen, Hannover: BBK Niedersachsen, 1998, ISBN 978-3-00-002800-7 und ISBN 3-00-002800-5, S. 534

Weblinks 
 
 evafriedrichkunst, Webseite der Künstlerin zur Ausstellung Burgwedel
 Friedrich, Eva auf der Seite des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler Hannover

Einzelnachweise 

Kunstlehrer
Maler (Niedersachsen)
Autor
Kinder- und Jugendliteratur
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Person (Burgwedel)
Deutscher
Geboren 1945
Frau